Alpines Museum steht für:

 Ein Museum des Schweizer Alpen-Clubs in Bern, siehe Alpines Museum der Schweiz
 Ein Museum des Österreichischen Alpenvereins in Innsbruck, siehe Alpenverein-Museum Innsbruck
 Ein Museum des Deutschen Alpenvereins in München, siehe Alpines Museum (München)

Siehe auch
 Museum Alpin, heimatkundliches Museum in Pontresina